Васи́лий Яно́вский:
 (Гоголь-)Яновский, Василий Афанасьевич (1777—1825) — украинский и русский литератор.
 Яновский, Василий Васильевич (1864—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Яновский, Василий Иванович (1828—1907) — генерал от инфантерии, член Военного совета Российской империи.
 Яновский, Василий Семёнович (1906—1989) — русский эмигрантский писатель, литературный критик и  публицист.